

Флоріка () — комуна у повіті Бузеу.
 Флоріка () — село у повіті Бузеу. Адміністративний центр комуни Флоріка.
 Флоріка () — село у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Рошіорі.
 Флоріка () — село у повіті Келераш. Входить до складу комуни Іляна.
 Флоріка () — село у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Драча.

Флоріка () — село у Каушенському районі.